Garganta de los Montes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Garganta de los Montes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Garganta de los Montes är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Garganta de los Montes. Runt Garganta de los Montes är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bustarviejo,  km söder om Garganta de los Montes. Trakten runt Garganta de los Montes består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid